Plastizität steht für:
 Plastizität (Sport), gezielte Beeinflussung der motorischen Entwicklung im Sport
 Plastizität (Physik), Fließeigenschaft von Körpern
 Plastizität in der Gestaltung, siehe Plastik (Kunst)
 Neuronale Plastizität, Möglichkeit des Gehirns, Areale je nach Nutzung in Größe und Antworteigenschaft zu variieren
 Phänotypische Plastizität, Anpassung von Individuen an Umwelteinflüsse, siehe Phänotyp#Phänotypische Plastizität
 Plastizitä, Faktor der Intelligenz, der es ermöglicht, Wahrnehmungen und Erfahrungen in einen völlig neuen Zusammenhang zu stellen, siehe Gestaltpsychologie

Siehe auch: